Tabăra se poate referi la:

 Localități din România
Tabăra - localitate din județul Iași
Tabăra - localitate din județul Neamț
 Localități din Republica Moldova
Tabăra - localitate din raionul Orhei

Vezi și 
 Tăbărăști, Buzău

Toponime românești
Nume de familie românești